Bundestagswahlkreis 8 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Segeberg – Stormarn-Nord (seit 1976)
 Bundestagswahlkreis Segeberg – Eutin (1965 bis 1972)
 Bundestagswahlkreis Oldenburg – Eutin/Süd (1949 bis 1961)